Cold Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Cold Hill (Kentucky)	
 Cold Hill (Massachusetts)	
 Cold Hill (Vermont)